Bernardino Caballero de Añasco y Melgarejo – militare e politico paraguaiano
 David de la Cruz Melgarejo – ciclista su strada spagnolo
 Gabino Miranda Melgarejo – ex vescovo cattolico peruviano
 Lorenzo Melgarejo – calciatore paraguaiano
 Marcos Melgarejo – calciatore paraguaiano
 Mariano Melgarejo – politico boliviano
 Oscar Melgarejo – calciatore uruguaiano
 Osniel Melgarejo – pallavolista cubano
 Sebastián Alejandro Rocco Melgarejo – calciatore cileno